Der Mercedes-Benz V 167 bezeichnet ein SUV von Mercedes-Benz. Es ist das erste Modell der Baureihe 167 und die zweite Generation mit der Verkaufsbezeichnung GLE und löst den Mercedes-Benz W 166 ab.

Geschichte 
Gebaut wird die Baureihe 167 im US-amerikanischen Mercedes-Benz-Werk Tuscaloosa. Der V 167 wurde erstmals auf dem 64. Pariser Autosalon im Oktober 2018 gezeigt. Der Verkaufsstart und erste Auslieferungen erfolgten 2019.

Auf dem Genfer Auto-Salon im März 2019 wurde mit dem GLE 53 eine Variante von Mercedes-AMG vorgestellt.

Im Mai 2019 präsentierte Daimler mit dem ESF 2019 ein Konzeptfahrzeug auf Basis des GLE, das einen Ausblick auf Sicherheitssysteme zukünftiger Modelle aufzeigt. Die von einem Plug-in-Hybrid angetriebene Variante kann auf Wunsch autonom fahren und ist mit vielen Ansätzen der aktiven und passiven Sicherheit ausgestattet.

Am 28. August 2019 wurde das GLE Coupé vorgestellt. Ab Frühjahr 2020 sollen die ersten Modelle ausgeliefert werden.

Im September 2019 präsentierte Mercedes-Benz auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main den GLE mit einem Diesel-Plug-in-Hybrid-Antrieb. Der GLE 350 de hat einen Akkumulator mit einer Kapazität von 31,2 kWh. Die elektrische Reichweite wird mit 106 km nach NEFZ angegeben.

GLE 63 und GLE 63 S von Mercedes-AMG wurden im November 2019 im Rahmen der LA Auto Show vorgestellt.

Eine überarbeitete Version der Baureihe wurde im Januar 2023 vorgestellt. Deren Marktstart soll im Juli 2023 erfolgen.

Technik 

Es gab aerodynamische Verbesserungen, der cw-Wert wurde laut Mercedes von 0,33 auf 0,29 verbessert.

Die zunächst lieferbaren Versionen haben ein Verteilergetriebe mit elektronisch geregelter Lamellenkupplung. Später erscheinende Vierzylinder-Varianten sollen ein Mittendifferential mit 50:50 Kraftverteilung zwischen den Achsen erhalten. Eine Geländeuntersetzung ist auf Wunsch lieferbar.

Neu ist das 48-V-Bordnetz. Damit ist ein „E-Active Body Control“-Fahrwerk (E-ABC) möglich, da die Motoren in den elektrohydraulischen Dämpfern dieser Sonderausstattung für Sechszylinder-Modelle bis zu 3 kW benötigen. Es hat auch eine Straßenzustandserkennung (Road Surface Scan). Sein Energiebedarf konnte etwa halbiert werden, und es gibt eine Freischaukelfunktion.

Die Instrumententafel hat zwei 12,3 Zoll große Bildschirme, von denen der rechte berührungsempfindlich ist.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren

Plug-In Hybride 

 * Die Motorbezeichnung ist wie folgt verschlüsselt:
M = Motor (Otto), OM = Oelmotor (Diesel), Baureihe = 3 stellig, E = Saugrohreinspritzung, DE = Direkteinspritzung, Hubraum = Deziliter (gerundet), A = Abgasturbolader, L = Ladeluftkühlung, red. = leistungsreduziert, LS = leistungsgesteigert

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

167
Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell